Гофицкое — название населённых пунктов в России:

 Гофицкое — село в Лабинском районе Краснодарского края.
 Гофицкое — село в Петровском районе Ставропольского края.